Tatuagem - em inglês, tattoo
Ou ainda:
Tattoo (canção de Jordin Sparks)
Tattoo (canção de Van Halen)

Desambiguação